Ладислав III Угарски (1201 - 7. мај 1205) био је угарски и далматинско-хрватски краљ од 1204. до 1205. године.

Биографија 
Ладислав је син угарског краља Емерика Угарског и Констанце Арагонске, ћерке арагонског краља Алфонса II. Рођен је 1201. године. Краљ Емерик га је крунисао за краља Угарске 1204. године јер је био лошег здравственог стања, а односи са братом Андријом нису били добри. Пошто је Острогонска бискупија била упражњена, крунисање је обавио надбискуп Јован. Емерик се пред смрт измирио са Андријом и именовао га регентом свога сина Ладислава. Након Емерикове смрти Андрија одбија да прихвати дужност регента те Констанца бежи са сином у Беч. Ладислав умире у Бечу, а Андрија се измирује са Констанцом и Леополдом VI који им је пружио уточиште. Ладислав је сахрањен у базилици у Столном Београду. Андрија је преузео угарско-хрватски престо.

Породично стабло

Референце

Литература 

 
 
 
 

Рођени 1201.
Умрли 1205.
Краљеви Угарске
Арпадовци